Африканский национальный союз Зимбабве:
 Африканский национальный союз Зимбабве  (; ZANU) — зимбабвийское военно-политическое движение, действовавшее в Южной Африке в с 1963 по 1980 год.
 Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (; ZANU-PF) — правящая политическая партия в Зимбабве.